

Patronyme 

 Alfredo Gauro Ambrosi (1901-1945), peintre italien ;
 Christie Ambrosi (1976-), joueuse de softball américaine ;
 Francesco Ambrosi (1821-1897), bibliothécaire, historien et botaniste italien dont l'abréviation botanique standard est Ambrosi ;
 Jean Ambrosi (1936-), neuropsychologue, chercheur, praticien et conférencier français ;
 Paúl Ambrosi (1980-), footballeur équatorien.

Prénom 
Ambrosi est aussi un prénom.